Птица года в России избирается ежегодно Союзом охраны птиц России, начиная с 1996 года. Избранный вид становится символом природоохранной работы, по нему проводятся специальные исследования, распространяются информационные листовки и плакаты, проводятся детские конкурсы рисунков и другие мероприятия. Этот титул может получить не только отдельный вид, но и систематическая группа птиц фауны России, легко узнаваемая любителями и нуждающаяся в помощи человека.

Список птиц года, выбранных Союзом охраны птиц России

См. также 
 Птица года в Швейцарии

Примечания

Ссылки 
 rbcu.ru — Союз охраны птиц России (СОПР)

Списки птиц России
Орнитология
Охрана окружающей среды